Cet article décrit une liste de médicaments contre-indiqués dans la myasthénie.

Ces listes ont été préparées à partir d'éléments puisés aux meilleurs sources, notamment le dictionnaire Vidal des spécialités et la carte de soins et d'urgence établie par le Ministère français de la Santé avec le concours de l’Association Française contre les Myopathies (AFM-TELETHON). L'usage de la dénomination commune internationale ou D.C.I. a été retenu pour l'identification des principes actifs.

Bien que ces listes soient très complètes, elles ne prétendent pas être exhaustives ni se substituer à l'avis des spécialistes.

Les principes actifs en gras sont contre-indiqués pour les myasthéniques, les autres sont à utiliser avec précaution.

Cependant seul un médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un principe actif et d'en évaluer le rapport bénéfice/risque.

Anesthésiques
 Curarisants
Atracurium, Cisatracurium, Mivacurium, Pancuronium, Rocuronium, Vécuronium
 Anesthésiques volatils (par inhalation)
Sévoflurane, Mono et Protoxyde d'azote
 Barbituriques IM ou IV (IntraMusculaire ou IntraVeineux)
Phénobarbital, Thiopental
 Autres anesthésiques non barbituriques
Kétamine, Propanidide, Procaïne, Alfentanil

Antibiotiques
 Aminosides parentéraux ou en application locale
Néomycine, gentamicine, nétilmicine, sisomicine, tobramycine, kanamycine … (traces dans les vaccins)
 Polymyxines polypeptides par voie systémique ou en application locale
Colistine, Polymyxine B
 Cyclines injectables
 Tigécycline
 Macrolides et apparentés
Telithromycine, Lincomycine Clindamycine Azithromycine
 Fluoroquinolones
Ciprofloxacine, Levofloxaxine,

Cardiovasculaires
 Antiarythmiques
 Groupe I :  
Quinidine, Hydroquinidine, Procaïnamide, Propafenone, Lidocaïne en IV (intraveineux)
 Groupe II : Bêta-bloquants
Acébutolol, Aténolol, Bétatop Gé, Métoprolol, Nadolol, Oxprénolol, Pindolol, Propranolol, Sotalol
 Groupe IV : Inhibiteurs calciques
Diltiazem, Vérapamil, Nifédipine
 Anticoagulants - Antiagrégants 
Dipyridamole

Neurologie-Psychiatrie
 Myorelaxants—Antiépileptiques
Diphénylhydantoïne ou Phénytoïne, Dantrolène, Baclofène, Carbamazépine, Clonazépam, Méphénésine, Méthocarbamol, Tétrazépam
 Antihistaminiques - Antiallergiques
Alimémazine, Bromphéniramine, Chlorphénamine, Dexchlorphéniramine, Diphénhydramine, Doxylamine, Hydroxyzine, Meclozine, Méquitazine, Oxatomide, Oxomémazine, Phénira-mine, Phényltoloxamine, Pizotifène, Prométhazine
 Anxiolythiques - Benzodiazépines
Alprazolam, Bromazépam, Clidinium, Chlordiazépoxide, Clobazam, Clorazépate, Clotiazépam, Diazépam, Etifoxine, Loflazépate, Lorazépam, Nordazépam, Oxazépam, Prazépam,
 Hypnotiques - Benzodiazépines et dérivés
Estazolam, Flunitrazépam, Loprazolam, Midazolam, Nitrazépam, Témazépam, Zopliclone
 Psycholeptiques - Neuroleptiques
Chlorpromazine, Fluphénazine, Lévomépromazine, Lithium

Ophtalmologie
 Bêta-bloquants en collyre
Bétaxolol, Cartéolol, Timolol, Timolol combiné

Produits de diagnostic
 Produits de contraste injectables pour imagerie médicale
Iode, Gadopentétate de méglumine
 Explorations fonctionnelles cardiovasculaires
Dipyridamole injectable

Vaccins vivants
Polio orale, Rougeole, Rubéole, Fièvre jaune … 
en cas de traitement immunosuppresseur

Divers
 Antipaludéens 
 Chloroquine, Halofantrine, Méfloquine, Quinine, Quinidine
 Rhumatologie 
 D-Pénicillamine
 Urologie, vessie instable 
Oxybutinine, Solifenacine
Apports magnésiens en IV
Pidolate de Mg, Sulfate de Mg
 Gastroentérologie
Magnésium voie orale
 Immunomodulateurs 
Interféron alpha
 Immunosuppresseurs et anti-inflammatoires 
Corticoïdes en début de traitement
 Dépendance à la nicotine  
Patch nicotinique
 Alcaloïdes de quinquina  
Schweppes et boissons à alcaloïdes apparentés à la quinine

Références
Information sur les médicaments à utiliser avec précaution par les myasthéniques, http://myasthenie.com/ftp/pub/listes%20medicaments/, consulté le 10/03/2019, auteur "Association des Myasthéniques Isolés et Solidaires"
Dictionnaire des Spécialités VIDAL, http://www.vidal.fr/fiches-medicaments
Carte d'information et de soins Myasthénie, http://www.sante.gouv.fr/la-myasthenie.html, parution 2007 consulté le 21/07/2012, auteur "Ministère français de la santé" 
Groupe d'intérêt Myasthénie/AFM, http://www.afm-telethon.fr/disease/myasthenie-auto-immune, consulté le 21/07/2012, auteur "Association française contre le Myopathies"

Myasthénie
Médicament agissant sur le système nerveux